Atarazana puede referirse a:

Atarazana, lugar donde se reparan y construyen barcos.
Atarazanas Reales de Barcelona son un conjunto arquitectónico civil gótico.
Atarazanas Reales de Sevilla.
Mercado de Atarazanas es un mercado municipal de la ciudad andaluza de Málaga.
Las Atarazanas, edificio del siglo XVIII ubicado en el Centro Histórico de la ciudad y puerto de Veracruz.